Świat to za mało (ang. The World Is Not Enough) – 19. film o przygodach Jamesa Bonda
 The World Is Not Enough – singel zespołu  Garbage, promujący film